Hindenburg se poate referi la:

Personalități 
 Paul von Hindenburg (1847–1934), general german din Primul Război Mondial și președinte al Republicii de la Weimar (1925–1934)
 Oskar von Hindenburg (1883–1960), fiul fostului președinte german Paul von Hindenburg
 Carl Hindenburg (1741–1808), matematician

Locuri 
 Hindenburg (Altmark), o comună din landul Saxonia-Anhalt, Germania
 Linia Hindenburg, o linie defensivă germană de pe frontul de vest din timpul Primului Război Mondial

Altele 
 LZ 129 Hindenburg, un zeppelin incendiat accidental în 1937 la Lakehurst, New Jersey
 Dezastrul Hindenburg, accidentul dirijabilului LZ 129 Hindenburg din data de 6 mai 1937 soldat cu uciderea a 36 de persoane
 Lista pasagerilor și echipajului de la bordul lui LZ 129 Hindenburg în timpul ultimului zbor, o listă cuprinzând numele persoanelor de la bordul dirijabilului LZ 129 Hindenburg în momentul accidentului
 Programul Hindenburg, un program militar german de armament din timpul Primului Război Mondial
 SMS Hindenburg, un crucișător constuit pentru Marina Imperială Germană în anul 1917
 Spărgătorul de gheață Hindenburg, un vas scufundat de o mină la 12 martie 1918.